District Suceava
 Suceava (rivier)
 Suceava (stad)